La Coupe ULEB 2005-2006 est la  de la coupe ULEB, deuxième compétition de clubs de basket-ball du continent européen après l'Euroligue de basket-ball.

Équipes participantes et groupes



Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Effectif de l'équipe victorieuse 
Joueurs
Entraîneurs

Liens externes 
  Le site de l'ULEB Cup
  Le site de l'ULEB

EuroCoupe de basket-ball
Europe M2
Basket-ball M2